Зинаида Юсупова:
 Юсупова, Зинаида Ивановна (1809—1893) — российская княгиня, фрейлина.
 Юсупова, Зинаида Николаевна (1861—1939) — российская княгиня.